Górki Małe ist der Name folgender Orte in Polen:

 Górki Małe (Brenna), Dorf im Powiat Cieszyński, Wojewodschaft Schlesien
 Górki Małe (Sulechów), Dorf im Powiat Zielonogórski, Wojewodschaft Lebus
 Górki Małe (Tuszyn), Dorf im Powiat Łódzki wschodni, Wojewodschaft Łódź